Лино Сезар Овье́до Сильва (; 23 сентября 1943 — 2 февраля 2013) — парагвайский политик, бывший генерал. Лидер Национального союза этических граждан, отделившегося от Партии Колорадо в 2002 году. Кандидат на пост президента страны на выборах 2013 года.

Карьера 
Овьедо был военным и с 1993 по 1996 год возглавлял парагвайскую армию. В 1998 году его осудили на 10 лет по обвинению в попытке государственного переворота в 1996 году. В 1999 году, когда был убит вице-президент страны и политический соперник военного Луис Мария Арганья, Овьедо смог бежать из Парагвая. 18 мая 2000 года его сторонники совершили неудачную попытку переворота в стране.

Вернувшись в 2004 году, он был вновь арестован. Овьедо вышел на свободу в 2007 году за примерное поведение. В 2008 году он баллотировался в президенты от партии «Национальный союз этических граждан» и занял на выборах третье место.

Гибель 
Лино Овьедо погиб в ночь на 2 февраля 2013 года в катастрофе вертолёта недалеко от округа  в регионе Гран-Чако. Вместе с ним погибли его телохранитель и пилот вертолёта, тела были найдены на следующий день сильно обгоревшими.

Примечания 

Кандидаты в президенты
Погибшие в авиакатастрофах в Парагвае
Политики Парагвая